242 — натуральне число;
 242 — рік до нашої ери;
 242 — рік нашої ери.